

Acronimi 
 TrueType Font
 Title Transfer Facility – mercato virtuale di compravendita di gas naturale

Chimica 
 TTF – abbreviazione del composto chimico tetratiafulvalene

Codici 
 ttf – codice ISO 639-3 della lingua tuotomb